Munster steht für:
 Earl of Munster, britischer Adelstitel, 2000 erloschen
 Munster (Käse) (auch Munster-Géromé), ein französischer Weichkäse aus den Hochvogesen
 eine Horror-Familie in Fernsehserien 
 The Munsters (1964–1966)
 The Munsters Today (deutsch: Familie Munster, 1986–1991)

Orte:
 Munster, Stadt in Niedersachsen, Deutschland
 Truppenübungsplatz Munster
 Ausbildungszentrum Munster (ehemalig)
 Munster (Irland), Provinz der Republik Irland
 ein mittelalterliches Königreich in Irland, siehe Königreiche und Fürstentümer in Irland#Königreich Munster
 Munster Rugby
 Munster, Wahlkreis im London Borough of Hammersmith and Fulham, London
 Munster (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Munster (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Moutier, Kanton Bern, Schweiz (veralteter deutscher Name) 
 Munster (Südafrika), Ort in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Munster, Ontario, Kanada
 Munster, Vorort von Perth, Western Australia
 Munster (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Livingston County (Illinois), Illinois
 Munster (Indiana), Stadt im North Township, Lake County (Indiana), Metropolregion Chicago, Indiana
 Munster (North Dakota), Eddy County (North Dakota), North Dakota
 Munster Township (Pennsylvania), Cambria County, Pennsylvania
 Munster (South Carolina)

Personen:
 Anton van Munster (1934–2009), niederländischer Kameramann
 Jan van Munster (* 1939), niederländischer Künstler
 Margret van Munster (1920–2010), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Münster (Begriffsklärung)